Kounotori est un nom japonais signifiant cigogne orientale. Il peut également faire référence à : 

 Kounotori, un vaisseau cargo spatial, plus connu sous le nom de H-II Transfer Vehicle ;
 Kounotori, un service ferroviaire au Japon.